CAF puede referirse a:
 Caf, jaf o jaff, tribu kurda.
 El Centro Andaluz de la Fotografía.
 La ciclofosfamida (por su acrónimo en medicina), un fármaco.
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, empresa española que fabrica trenes y material ferroviario.
 CAF - banco de desarrollo de América Latina.
 Cómo asesinar a Felipes, banda de hiphop alternativo de Chile.
 El Centro Atlético Fénix, equipo de fútbol de Uruguay.
 La Confederación Africana de Fútbol, la confederación de asociaciones nacionales de fútbol en África.
 El Club Automovilístico Francés de México, A.C., el primer club automovilístico de la historia del rally en México.
 El Centro Agustín Ferreiro, un centro educativo nacional ubicado en el departamento de Canelones (Uruguay).
 El Consejo de Administración Forestal, es una organización no gubernamental de acreditación y certificación con sede en Bonn, Alemania.